Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1985–1986-os szezonja volt a Serie A 84. szezonja. A bajnok a Juventus FC lett. Ez volt a klub 22. bajnoki címe.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye 

 19 gól: Roberto Pruzzo (Roma)
 13 gól: Karl Heinz Rummenigge (Internazionale)
 12 gól: Michel Platini (Juventus)
 11 gól: Diego Maradona (Napoli)
 10 gól: Bruno Giordano (Napoli)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1985-86
 Serie C1 1985-86
 Serie C2 1985-86
 Coppa Italia 1985-86

Külső hivatkozások 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1